Вилар (Vilar) — фамилия. Известные носители:

 Вилар, Антонио (1912–1995) – португальский актёр.
 Вилар, Жан (1912—1971) — французский театральный режиссёр и актёр, создатель Авиньонского театрального фестиваля.
 Вилар, Трейси (род. 1968) — американская актриса.
 Вилар, Федерико (род. 1977) — аргентинский футболист, вратарь клуба «Тихуана».
 Вилар, Эрве (настоящее имя Рене Вилар; род. 1946) — французский певец, автор песен, композитор.
 Вилар, Энрике (1925—1945) — кубинский интернационалист, воспитанник советского детского дома, солдат и офицер Красной Армии.

См. также 
 ВИЛАР